Christian Reichert ist der Name folgender Personen:

* Christian Reichert (Gitarrist) (* 1971), deutscher Gitarrist
 Christian Reichert (Schwimmer) (* 1985), deutscher Schwimmer

Siehe auch:
 Christian Reichart (1685–1775), deutscher Gärtner
 Christian Reichardt